The End of Heartache () — третий студийный альбом американской мелодичной металкор-группы Killswitch Engage. Первый альбом с участием вокалиста Говарда Джонса из маткор-группы Blood Has Been Shed, а также барабанщика — Джастина Фоли из того же коллектива.

Список композиций

Участники 
 Говард Джонс — ведущий вокал
 Адам Дуткевич — ведущая гитара, бэк-вокал, продюсер, звукоинженер
 Джоуэл Стротцел — ритм-гитара, бэк-вокал
 Майк Д’Антонио — бас-гитара, дизайн, фотографии для обложки, макетирование
 Джастин Фоли — барабаны, перкуссия

Позиции в чартах 
Альбом

Синглы

Примечания

Ссылки 

Альбомы металкора
Альбомы Killswitch Engage
Альбомы Roadrunner Records